Атис-Валь-де-Рувр () — новая коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Орн, округ Аржантан, центр кантона Атис-Валь-де-Рувр. Расположена в 70 км к северо-западу от Алансона и в 56 км к югу от Кана. 

Население (2018) — 4 236 человек.

История 
Коммуна Атис-Валь-де-Рувр образована 1 января 2016 года путем слияния восьми коммун:

 Атис-де-л’Орн
 Бреэль
 Ла-Карней
 Ле-Турай
 Нотр-Дам-дю-Роше
 Ронфёжре
 Сегри-Фонтен
 Тайбуа 

Центром новой коммуны является Атис-де-л’Орн. От него к новой коммуне перешли почтовый индекс и код INSEE. На картах в качестве координат Атис-Валь-де-Рувра указываются координаты Атис-де-л’Орна.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Вигора XIX века в Атис-де-л’Орне
 Центр экологического туризма в Сегри-Фонтене
 Церковь Святых Петра и Павла XV века в Бреэле
 Шато XVI века с двумя павильонами в Ле-Турае

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 9,6 %
 промышленность — 33,4 %
 строительство — 7,8 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 26,8 %
 государственные и муниципальные службы — 22,4 %

Уровень безработицы (2018) — 8,3 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Орн — 10,4 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 20 830 (Франция в целом — 21 730, департамент Орн — 20 140).

Администрация 
Пост мэра Атис-Валь-де-Рувра с 2016 года занимает Ален Ланж (Alain Lange), с 2008 года занимавший мост мэра Атис-де-л’Орна. На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им правый список победил в 1-м туре, получив 62,01 % голосов..

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Появились в 2016 году во Франции